Veum ist der Familienname folgender Personen:

Anja Veum (* 1979), norwegische Skilangläuferin
Eirik Veum (* 1975), norwegischer Journalist